El Torneig d'Istanbul 2021, oficialment conegut com a TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als WTA 250 de la WTA. La catorzena edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 d'abril de 2021 al Garanti Koza Arena d'Istanbul, Turquia.

La tennista romanesa Sorana Cîrstea va guanyar el segon títol individual del seu palmarès, i feia tretze anys del primer, aconseguir l'any 2008. La belga Elise Mertens es va quedar a les portes del doblet ja que va disputar ambdues finals però només va poder guanyar el títol de dobles.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
WTA Tour 2021